«Неизвестный солдат» () — кинофильм режиссёра Эдвина Лайне, вышедший на экраны в 1955 году. Первая экранизация одноимённого романа Вяйнё Линна. До сих пор остаётся самым успешным финским фильмом: в кинотеатрах его посмотрело около 2,8 млн человек, что составило более половины населения Финляндии того времени. С 2000 года в каждый День независимости Финляндии государственная телерадиокомпания «Yle» показывает ленту на своих каналах.

Сюжет 
Во время советско-финской войны, в июне 1941 года подразделение Финской армии наступает на Ленинград. Пулемётный взвод, в который входят герои фильма, получает приказ выдвигаться к советской границе. Страх и неопределённость − их постоянные попутчики на переднем крае военных действий.

Несмотря на неопытность, поначалу удача сопутствует финнам, они даже захватывают Петрозаводск и продвигаются далеко вглубь советской территории. Однако по мере того, как война затягивается и испытания становятся всё более суровыми, солдатам становится понятна безнадёжность их борьбы...

В ролях 
 Кости Клемеля — лейтенант Вилле Коскела
 Хейкки Саволайнен — сержант Урхо Хиетанен
 Рейно Толванен — капрал Антти Рокка
 Вейкко Синисало — капрал Лахтинен
 Оке Линдман — капрал Лехто
 Пентти Сиимес — Мяяття
 Лео Рютту — рядовой Ванхала
 Каарло Халтунен — рядовой Рахикайнен
 Матти Ранин — капитан Карилуото
 Юсси Юркка — лейтенант Ламмио
 Тауно Пало — майор Сарастье
 Пентти Ирьяла — капитан Каарна
 Вилхо Сиивола — капрал Мякиля

Награды и номинации 
 1956 — приз Католической организации кино на Берлинском кинофестивале.
 1956 — 6 национальных премий «Юсси»: лучшая режиссура (Эдвин Лайне), лучший продюсер (Тойво Сярккя), лучший сценарий (Юха Невалайнен), лучший актёр (Оке Линдман и Вейкко Синисало), специальная премия за лучший монтаж (Армас Валласвуо, Осмо Харкимо).
 1959 — номинация на приз ООН от Британской киноакадемии.

Примечания

Ссылки 
 «Неизвестный солдат» на сайте kinorium.com 
 «Неизвестный солдат» на сайте Film.ru 

Фильмы-драмы Финляндии
Военные фильмы Финляндии
Фильмы Эдвина Лайне
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации романов